Sainte-Marguerite (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Sainte-Marguerite (Wogezy) – francuskie miasto w regionie Lotaryngia
 Sainte-Marguerite – francuska wyspa, dawn. Léro, jedna z czterech Wysp Leryńskich